Chamis Muschait (; auch Khamis Mushayt) ist eine Stadt im Südwesten von Saudi-Arabien in der Provinz Asir. 2004 hatte die Stadt 372.000 Einwohner. Sie liegt in der Moskauer Zeitzone.

Der Ortsname ist seit den 1760er Jahren bekannt. Chamis, das arabische Wort für Donnerstag, bezeichnet den hier jeweils am Donnerstag abgehaltenen Wochenmarkt. Seit den 1970er Jahren ist die Einwohnerzahl der Stadt dramatisch angewachsen.

Klimatabelle

Persönlichkeiten 
 Jörn Wemmer (* 1984), deutscher Fußballspieler
 Emad Hamed Nour (* 1990), Mittelstreckenläufer
 Abdulfattah Asiri (* 1994), Fußballspieler

Weblinks 

Ort in Saudi-Arabien